Markowice  ist der Name folgender Orte in Polen:

 Markowice (Strzelno), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Markowice (Głuchołazy), in der Gemeinde  Głuchołazy, Woiwodschaft Oppeln
 Markowice, in der Gemeinde Koziegłowy, Woiwodschaft Schlesien
 Markowice (Racibórz), in der Woiwodschaft Schlesien
 Markowice, in der Gemeinde Kleszczewo, Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Markowitz